Sastri ist der Familienname folgender Personen:

 Bapu Deva Sastri (1821–1890), indischer Astronom und Mathematiker
 K. A. Nilakanta Sastri (1892–1975), indischer Historiker und Archäologe
 Lina Sastri (* 1950), italienische Schauspielerin
 Srinivasa Sastri (1869–1945), indischer Politiker

Siehe auch:
 Shastri